Ženská dvouhra Viking Open Nottingham 2021 probíhala v první polovině června 2021. Do singlové soutěže nottinghamského tenisového turnaje hraného na trávě nastoupilo čtyřicet osm hráček. V roce 2020 byl turnaj zrušen kvůli pandemii covidu-19. Obhájkyní titulu z roku 2019 byla francouzská tenistka Caroline Garciaová, která do turnaje nezasáhla.

Vítězkou se stala 30letá nejvýše nasazená Johanna Kontaová, jež ve finále hladce zdolala o dva roky starší čínskou turnajovou čtyřku Čang Šuaj po dvousetovém průběhu 6–2 a 6–1. V probíhající sezóně si připsala premiérové turnajové vítězství, které představovalo čtvrtý singlový titul na okruhu WTA Tour a první na trávě. Na Nottingham Open již v předchozí kariéře prohrála finále v letech 2017 a 2018. Světová dvacítka Kontaová se stala první Britkou, která vyhrála turnaj na britském území od trofeje Sue Barkerové na halovém Daihatsu Challenge 1981 v Brightonu.

Nasazení hráček 
Všechny nasazené hráčky obdržely volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

Viking Open Nottingham 2021